Висьен () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон. Занимает площадь 13 км². Население — 122 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 
 Ficha de la población

Муниципалитеты Уэски